Olivares kan syfta på:

 Gaspar de Guzmán y Pimentel, greve av Olivares, spansk statsman (1587–1645)

Geografi

Spanien 

 Olivares de Júcar (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Olivares (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Olivares (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar